Чикляново — название нескольких населённых пунктов:
 Чикляново — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Чикляново — деревня в Советском районе Кировской области.